Daniël Noteboom – scacchista olandese
 Joseph Noteboom – giocatore di football americano statunitense
 Stephen Noteboom – ex tennista olandese